Poindexter steht für:
 Poindexter (Georgia), Ort in Murrays Crossroads (Georgia), Schley County, Georgia
 Poindexter (Virginia), Unincorporated Community in Louisa County (Virginia), Virginia
 Poindexter Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

 S.S. Alan Poindexter, Raumschiffname der Cygnus OA-5, siehe Cygnus (Raumtransporter) #Missionen

 Poindexter, Mixtape (2009) von Donald Glover

 Poindexter (Familienname); Namensträger siehe dort

Siehe auch:
 Pondexter